Ailleboust ist der Familienname folgender Personen: 

 Charles-Joseph d’Ailleboust (1688–1761), kanadischer Offizier
 Pierre d’Ailleboust d’Argenteuil (1659–1711), kanadischer Soldat
 Philippe-Marie d’Ailleboust de Cerry (1702–1787), kanadischer See- und Kaufmann
 Louis d’Ailleboust de Coulong (1612–1660), französischer Waffeningenieur, Gouverneur und Generalleutnant von Neufrankreich
 François-Jean-Daniel d’Ailleboust de La Madeleine (1702–1796), kanadischer Handelsreisender
 Nicolas d’Ailleboust de Manthet (1663–1709), kanadischer Soldat und Pelzhändler
 Charles Joseph d’Ailleboust des Muceaux (1623/26–1700), kanadischer Gouverneur, Richter und Geschäftsmann
 Jean-Baptiste d’Ailleboust des Muceaux (1666–1730), kanadischer Leutnant und Geschäftsmann
 Paul d’Ailleboust de Périgny (1661–1746), kanadischer Offizier